Lilla Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mörttjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Lilla Mörttjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,68 ha)
Lille Mörttjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (5,86 ha)
Lilla Mörttjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (3 ha)
Lilla Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lilla Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Mörttjärnet, sjö i Arvika kommun,  (1,3 ha)
Lilla Mörttjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,

Se även
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn